Бёррис, Ба́ррис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бёррис, Роланд (род. 1937) — американский политик-демократ, сенатор от штата Иллинойс с января 2009 года до ноября 2010 года.
 Бёррис, Тони Кеннет (1929—1951) — солдат армии США, участник Корейской войны.

Примечания

См. также 
 Беррис — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков.